Blažim kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Blažim (okres Plzeň-sever)
 Blažim (okres Louny)